NHA steht für:
 National Hockey Association
 Nova Help-Alfabeto, Hilfsschriftsystem für Esperanto
 Nha Trang Air Base (IATA-Code), Luftbasis bei Nha Trang, Provinz Khánh Hòa, Vietnam

Nha steht für:
 8895 Nha, Hauptgürtel-Asteroid

nha steht für:
 Nhanda (ISO-639-3-Code), australische Sprache in Mid West (Western Australia), Western Australia

Siehe auch:
 Nha Trang

Abkürzung